Шефилд има више значења:
 Шефилд
 Шефилд (Пенсилванија)
 Шефилд (Ајова)
 Шефилд (Алабама)
 Шефилд (Илиноис)
 Шефилд (Охајо)